Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Open 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Chris Evert 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Linda Tuero (secondo turno)
 Patti Hogan (primo turno)

 Pat Pretorius (quarti di finale)
 Nathalie Fuchs (primo turno)
 Marita Redondo (primo turno)
 Isabel Fernández (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1973